Рагада́н — многозначный термин. Может означать:
 Рагаданский дворец — дворец в Аммане, Иордания — официальная резиденция короля Иордании.
 Рагаданский флагшток — установленный во дворце Рагадан флагшток высотой 126,8 метров, достопримечательность Аммана.
  — населённый пункт в административном округе Эль-Баха в Саудовской Аравии.
  — лес в административном округе Эль-Баха в Саудовской Аравии.